Theo Timmer (6 maart 1949) is een Nederlandse oud-motorcoureur.

Timmer was rond 1970 begonnen als monteur bij het Nederlandse raceteam Jamathi. In 1971 startte hij voor Jamathi in de nationale races in de klasse 50cc en dat jaar behaalde hij het nationaal kampioenschap. Een jaar later werd hij de vaste coureur voor het raceteam in de internationale races. Zowel in 1972 als 1973 won hij een grand-prix en beide jaren eindigde hij als derde in de einduitslag van het wereldkampioenschap. In 1973 verliet Timmer Jamathi waarna hij tot 1977 verminderd actief was in de racerij. In de jaren daarop volgend werd hij vooral in het jaar 1981 tweede in de internationale klasse 50cc door onder meer de winst in de Grand Prix-wegrace van Tsjecho-Slowakije. Nadat de klasse 50cc in 1983 werd stopgezet, stapte hij het jaar erop over naar de klasse 80cc om daarin tot zijn afscheid als motorcoureur in 1987 24 maal internationaal te racen. Hij bleef vervolgens in de racerij actief in onder meer de technische ondersteuning. En ondersteuning van zijn zoon. Woont al sinds 1975 in Lobith Gelderland.

Wereldkampioenschap wegrace resultaten 
(Races in cursief geven de snelste ronde aan)

Timmer, Theo